Wilija (kyrillisch Вілія) ist der Name:

 eines Flusses in Litauen und Weißrussland, siehe Neris
 eines Flusses in der Westukraine, siehe Wilija (Fluss)

 mehrerer Dörfer in der Ukraine:
 in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Wilija (Ostroh)
 in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Wilija (Schumsk)